

Фирледень () — село у Каушенському районі.
 Фирледень () — село у Гинчештському районі.